Old First Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old First Church (New York), ID-Nr. 85003500
 Old First Church (Ohio), ID-Nr. 82001430

Siehe auch:
 Old First Presbyterian Church